O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2004 foi a 25ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.  O número de clubes de edição foi 11.

O campeão do torneio foi o Académico do Aeroporto conqustou o primeiro e único tİtulo.  O Santiago de Zona Sul foi nehum competição do edição do 2003/04.  Não clubes jogar em 2005 CAF Champions League ou novo 2005 CAF Copa de Confederações.

Clubes
 Académico do Aeroporto, campeão do campeonato do 2003
 SC Sal Rei, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Nô Pintcha, campeão de Liga Insular da Brava
 Vulcânicos, campeão de Liga Insular do Fogo
 Onze Unidos, campeão de Liga Insular do Maio
 Sport Clube Santa Maria, campeão de Liga Insular do Sal
 Estrela dos Amadores, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Norte)
 Académica da Praia, campeão de Liga Insular do Santiago (Zona Sul)
 Paulense DC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 FC Ultramarina, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 Académica (Mindelo), campeão de Liga Insular de São Vicente

Informações sobre o clubes

Resumo da Temporada
A edição 2004 da Campeonato Nacional teve o SC Sal Rei

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Jogos

Tempo finals

Semi-finais

Finais

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
Futebol de Cabo Verde